Nyilas István (1888–?) válogatott labdarúgó
 Nyilas István (1976) kosárlabdázó